Henry Highland Garnet (1815-1882) était un abolitionniste et orateur afro-américain né dans le comté de Kent, dans le Maryland, aux États-Unis.
 Henry Garnet (1555-1606) était un jésuite anglais exécuté à la suite de la conspiration des poudres.